Mutěnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mutěnice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Mutěnice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale